

Cinema e televisione 
Carry On – cortometraggio del 1931 diretto da Albert Kelley (Albert H. Kelley)
Carry On – cortometraggio del 2006 diretto da Jay Fox (come Nouveau-Pauvre)
Carry On – cortometraggio del 2008 diretto da Derek F. Meyer
 Carry On – serie di film commedie britanniche a basso costo girati tra il 1958 e il 1992

Musica 
 Carry On – traccia dell'album While You Were Out dei Soul Asylum del 1986
 Carry On – traccia dell'album Fighting the World dei Manowar del 1987
 Carry On – singolo di XXXTentacion del 2017 
 Carry On – album dei Crosby, Stills & Nash del 1991
 Carry On – album dei Kansas del 1992
 Carry On – traccia dell'album Angels Cry degli Angra del 1993
 Carry On – album di Country Joe McDonald del 1995
 Carry On – singolo di Donna Summer del 1997
 Carry On – album dei Crosby, Stills and Nash del 1998
 Carry On – singolo di Pat Green del 2001
 Carry On – traccia dell'album The Circle of Life dei Freedom Call del 2005
 Carry On – album di Chris Cornell del 2007
 Carry On – traccia dell'album Beta Male Fairytales dei Ben's Brother del 2007
 Carry On – singolo degli Avenged Sevenfold del 2012
 Carry On – singolo dei Fun. del 2012
 Carry On – singolo di Kygo e Rita Ora del 2019

Altro 
 Carry On – romanzo di Rainbow Rowell del 2015